Anton Umek je osebno ime več znanih Slovencev:

 Anton Umek (1827—1882), teolog, župnik, publicist
 Anton Umek - Okiški (pesnik) (1838—1871)
 Anton Umek (gradbenik) (1903—1983)
 Anton Umek (*1964), klarinetist